es una serie de manga de comedia romántica y ciencia ficción escrita e ilustrada por Yuichi Hiiragi. Ha sido serializada por Square Enix en Monthly Gangan Joker desde enero de 2019. La serie también se publica en volúmenes tankōbon recopilados, que han sido publicados en inglés por Yen Press desde abril de 2021.

Argumento  

Koushi Shirota es un estudiante ordinario de preparatoria, que accidentalmente descubre la habilidad secreta de su perfecta compañera y presidente del Consejo Estudiantil, Takane Takamine, que es rebobinar el tiempo al quitarse una prenda de su ropa interior para modificar hechos del pasado, siendo él la única persona que puede darse cuenta de este cambio temporal al haberla visto desnuda. Como consecuencia, Takamine obliga a Shirota a ser su "armario", persona que este totalmente disponible a reponer la ropa íntima que ella vaya descartando.

Personajes 

   La presidenta del consejo estudiantil y madonna de la escuela que es muy admirada por sus compañeros. Parece ser la estudiante perfecta, pero esto se debe a que tiene la capacidad de rebobinar el tiempo quitándose una prenda de ropa interior para poder deshacer cualquier error que haya cometido, lo que ella llama "La doncella pura e inocente". Esta habilidad la adquirió en un momento de su infancia en el que se avergonzó tanto que se orinó encima. Ambiciosa, provocativa y déspota, fuerza a Shirota a ser su "armario" o repositor de su ropa interior (que al momento de usar la habilidad se desintegra), al ser el único que puede notar el cambio en el tiempo, sin embargo, su actitud ególatra esconde sus verdaderos sentimientos por él, ya que en el pasado se enamoró al haber sido ayudada, burlándose de él con indirectas románticas, no tener reparo en mostrarle su cuerpo y celándolo intensamente si él mira o se acerca a otra chica (principalmente Eri). Su tesoro personal es un conjunto de ropa interior que Shirota le compró

   Un estudiante de secundaria que al intentar descansar en un depósito, mira accidentalmente a Takamine desnuda mientras reponía su ropa interior, haciendo que él sea el único en notar los cambios en el tiempo que realiza ella. Se vuelve el "armario" de ella cuando él le revela que sabe de su habilidad, y ella responde fingiendo ser atacada sexualmente. Shirota se avergüenza con facilidad al ver o tocar cuerpos femeninos, más que nada los de Eri o Takamine, lo que esta última aprovecha para molestarlo o provocarlo eróticamente, ignorando o desconfiando de lo que en verdad ella siente por él, además de no recordar que la niña que él ayudó en el pasado era la misma Takamine, deseando poder reencontrarse con ella.

  Amiga de la infancia de Koushi. Tiene el pelo claro y trabaja como modelo amateur. Fueron amigos en la escuela primaria, pero fueron a diferentes escuelas secundarias y preparatorias. Más tarde, se une a Koushi en la misma escuela intensiva. Su reencuentro causó los celos de Takamine al verlos tan cercanos, pero Eri aclaró el malentendido revelando que es lesbiana, ya que está saliendo con una de sus compañeras, aunque suele ser muy melosa con Takamine cada vez que se ven.

Publicación 

Haite Kudasai, Takamine-san está escrita e ilustrada por Yuichi Hiiragi. La serie ha sido serializada por Square Enix en su revista Gangan Joker desde su emisión de febrero de 2019, la cual salió a la venta el 22 de enero de 2019.

Lista de volúmenes

Referencias 

Manga